Почеп — топоним.

 Почеп — город в Брянской области.
 Почеп (Валдайский район) — деревня в Новгородской области.
 Почеп — посёлок в Тверской области.

См. также 
 Почепа, Оксана Александровна (род. 1984) — российская певица, актриса, радиоведущая.